Latridopsis är ett släkte av fiskar. Latridopsis ingår i familjen Latridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Latridopsis